В одиночному розряді тенісного турніру WTA Swiss Indoors 2001, який проходив в рамках Туру WTA 2001, Адріана Герші здобула титул, у фіналі перемігши Марі-Гаяне Мікаелян 6-4, 6-1.

Сіяні гравчині 

  Сільвія Фаріна-Елія (1-ше коло)
  Магі Серна (2-ге коло)
  Патті Шнідер (1-ше коло)
  Франческа Ск'явоне (2-ге коло)

 Маріана Діас-Оліва (2-ге коло)
 Крістіна Торренс-Валеро (півфінал)
 Даніела Гантухова (чвертьфінал)
 Анабель Медіна Гаррігес (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Swiss Indoors
Тур WTA 2001